Титорея () — деревня в Греции. Расположена на высоте 440 м над уровнем моря, у северного подножья горы Льякура (в древности Ликорея), самой высокой вершины Парнаса (2457 м), на южном краю долины реки Кифисос, в 5 км к юго-западу от малого города Като-Титорея. Административно относится к общине Амфиклия-Элатия в периферийной единице Фтиотида в периферии Центральная Греция. Население 630 человек по переписи 2011 года.

Это традиционное греческое селение с каменными домами.

В Като-Титорея находится  железной дороги .

История 

Древний фокейский город Тифорея располагалась на месте современной деревни. Руины древней Тифореи до сих пор можно увидеть среди современных домов поселения, а стена, окружавшая город, сохранилась в очень хорошем состоянии.

Древний город был построен после разрушения окрестных городов Ксерксом в 480 году до н. э. Согласно Геродоту, жители разрушенных городов по берегам Кефиса (,  и ) собрались тогда у подножия Парнаса и после ухода персов построили крепость в Тифорее. Город был известен святилищем Афины и могилой Фока и Антиопы. Город достиг расцвета в III веке до н. э., когда чеканил свою монету.

До 1926 года () деревня называлась Велица ().

Сообщество Титорея 
Сообщество Велица () создано в 1912 году (). В 1926 году () переименовано в Титорея (). В сообщество входит . Население 630 человек по переписи 2011 года. Площадь 56,296 квадратного километра.

Население

Примечания 

Фтиотида
Населённые пункты Греции